Il singolare del torneo di tennis Seoul Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Dan Goldie che ha battuto in finale Andrew Castle 6-3, 6-7, 6-0.

Teste di serie 

 Andre Agassi (secondo turno)
 Eliot Teltscher (semifinali)
 John Fitzgerald (quarti di finale)
 John Frawley (quarti di finale)

<li> Dan Goldie (campione)
<li> Jim Grabb (primo turno)
<li> Joey Rive (quarti di finale)
<li> Todd Nelson ''(quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Seoul Open 1988